Веле́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 22 км на південний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 158,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веленн на сайті французького Національного інституту географії
 Веленн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веленн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веленн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веленн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма